Маньшин — русская фамилия.

Известные носители 
 Маньшин, Александр Петрович (1941—2005) — советский футболист, полузащитник.
 Маньшин, Василий Петрович (1924—1945) — полный кавалер ордена Славы.
 Маньшин, Сергей Сергеевич (1929—2006) — советский и российский шашист и тренер.

См. также 
 Маньшино